Le titre du meilleur footballeur évoluant dans le championnat croate de l'année (croate: Žuta majica Sportskih novosti) est un trophée annuel existant depuis 1992 et décerné par le journal sportif croate Sportske novosti. 

Ce trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Croatie de la saison sur un système de points, est décerné par des journalistes.

Vainqueur 

Sous la Yougoslavie 

Sous la Croatie

Liens externes 
Source: Nogometni-magazin.com

Notes et références 

Football en Croatie
Palmarès de football